Seznam guvernerjev Nebraske.

Seznam

Nebraska